psyBNC ist ein freier IRC-Bouncer mit vielen Funktionen.

Einige Funktionen sind z. B. symmetrische Verschlüsselung von Gesprächen und Verbindungen (Blowfish und IDEA), die Fähigkeit, mehrere psyBNCs zu einem internen Netzwerk zu verbinden mit einer gemeinsamen Partyline, Mehrbenutzer-Unterstützung, einfache Rechteverwaltung (Administratoren und Benutzer), Unterstützung von virtuellen Hosts und ein groß angelegtes Online-Hilfesystem. Außerdem unterstützt psyBNC die Verbindungstechniken IPv6 und SSL.

psyBNC kann auf Linux, FreeBSD, OpenBSD, SunOS und Solaris kompiliert werden. Mit einigen inoffiziellen Modifikationen lässt er sich auch auf Microsoft Windows kompilieren.

Manche Rootkits verwenden psyBNC, um damit den kompromittierten Server steuerbar zu machen.

Weblinks 
 psyBNC bei SourceForge

IRC
Freie Instant-Messaging-Software
Abkürzung